Montcortès o Montcortès de Pallars, poble al terme municipal de Baix Pallars, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Montcortès de Pallars (antic municipi)
 Montcortès de Segarra
 Casa Montcortès, obra dels Plans de Sió (Segarra) 
 Castell de Montcortès, castell a Montcortès de Segarra, al municipi dels Plans de Sió, a la Segarra cultural
 Estany de Montcortès, cos d'aigua al terme municipal del Baix Pallars, a la comarca del Pallars Sobirà